Пустово́йтова — женская форма фамилии .
 Пустовойтова, Анастасия Вячеславовна (род. 1981) — российская футболиста, арбитр.
 Пустовойтова, Анна Теофиловна (1843—1881) — польская революционерка.
 Пустовойтова, Дарья Станиславовна (род. 1994) — российская шахматистка.
 Пустовойтова, Юлия Евгеньевна (род. 1976) — российская актриса.